Джафичя-Брдо () — село в Черногории, в общине Биело-Поле. По переписи населения Черногории 2003 года в селе проживали 945 жителей (по переписи 1991 года — 891 житель). Село расположено в историко-географической области Санджак.

Демография 
В селе Джафичя-Брдо в 2003 году проживало 658 совершеннолетних жителей, средний возраст 31,6 года (30,4 лет у мужчин и 32,8 года у женщин). В селе есть 230 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 4,11.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается рост числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Черногории